Паредон Колорадо има више значења:

 Паредон Колорадо (Елота), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Паредон Колорадо, Паредон Вијехо (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Сонора у Мексику